Vauzelles est le nom de deux anciennes communes :
 l'une, Vauzelles, dans les Ardennes, aujourd'hui intégrée à Auboncourt-Vauzelles
 l'autre, Vauzelles, dans la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Varennes-Vauzelles

Homonymie de toponyme